Chromfluorid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Chrom und Fluor:

Chrom(II)-fluorid, CrF2
Chrom(III)-fluorid, CrF3
Chrom(IV)-fluorid, CrF4
Chrom(V)-fluorid, CrF5